За́йлер ()
 Зайлер, Андреас — немецкий кёрлингист.
 Зайлер, Иоганн Михаэль (1751—1832) — немецкий католический богослов.
 Зайлер, Луц (род. 1963) — немецкий писатель.
 Зайлер, Мидори (род. 1969) — скрипачка и альтистка немецко-японского происхождения.
 Зайлер, Тони (1935—2009) — австрийский горнолыжник.
 Зайлер, Ферена (род. 1985) — немецкая легкоатлетка, которая специализируется на дистанциях 60 и 100 метров.